Цветница може да се отнася за:

 Цветница — село в Търговищка област;
 Цветница – християнски религиозен празник, известен още като „Връбница“.